Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Josephine prinsesse til Danmark, komtesse af Monpezat, (født Josephine Sophia Ivalo Mathilda, den 8. januar 2011 på Rigshospitalet i København) er anden datter og fjerde barn af Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary. Prinsesse Josephine er nummer 5 i den danske tronfølge og nr. 324b i den britiske tronfølge.

Fødsel 

Hun blev født kl. 10.56 – 26 minutter efter sin tvillingebror, Prins Vincent, som begge blev født d. 8 januar 2011 på Rigshospitalet i København. Hun målte 46 cm og vejede 2.554 gram ved fødslen.

Dåb og navngivning 
Prinsessen og hendes tvillingebror, Prins Vincent, blev døbt den 14. april 2011 i Holmens Kirke, hvor prinsessen fik navnet Josephine Sophia Ivalo Mathilda. Hun og tvillingebroren, Prins Vincent, blev døbt af kongelig konfessionarius Erik Norman Svendsen.

Fadderene til Prinsesse Josephine blev:
 Prinsesse Marie
 Hofjægermester og lensgreve Bendt Wedell
 Prins Charles de Bourbon
 Birgitte Handwerk
 Patricia Bailey, Marys søster
 Josephine Rechner, en veninde af Mary

Navne 
 Josephine Oscar d. 1. af Sverige havde en dronning, der hed Josefina. Kejser Napoleons kone hed Josephine. Prinsesse Madeleine af Sverige hedder Josephine som et af sine navne.
 Sophia er en del af hendes oldemor Dronning Ingrids navnerække 
 Ivalo er et grønlandsk navn, som hun har fået. Hendes tvillingebror har ligeledes et grønlandsk navn. Disse to kongebørn er de første danske kongebørn, der hermed får navne, der hædrer denne del af Rigsfællesskabet. Navnene kan finde vel nok deres ophav i kronprinsens Siriusfærd til Grønland, hvorefter han og senere kronprinsessen har haft et helt særligt forhold til Grønland.
 Mathilda kan hentyde til sangen Waltzing Matilda, som mange kender som Australiens uofficielle "nationalmelodi". Kronprinsesse Mary har ikke ønsket at bekræfte dette over for australske og tasmanske magasiner og kulørte blade.

Uddannelse 
Prinsesse Josephine startede på Tranegårdskolen i Hellerup tirsdag den 15. august 2017, sammen med sin bror prins Vincent. Tvillingerne går dog i hver sin klasse, efter forældrenes vurdering.

Prinsesse Josephine begyndte den 6. januar 2020 på et 12-ugers skoleophold på skolen Lemania-Verbier i Schweiz sammen med sine søskende.
Opholdet blev dog afbrudt pga situationen vedr. coronaviruspandemi.

Titler og prædikater 

 8. januar 2011 – nu: Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Josephine til Danmark, komtesse af Monpezat.

Anetavle 
Prinsesse Josephine deler anetavle med sine søskende: Prins Christian, Prinsesse Isabella og Prins Vincent.

Kilder

Eksterne henvisninger 
 Det blev en prins og en prinsesse (TV2.dk, 8. januar 2011)
 Kongehusets hjemmeside
 

Prinsesser fra Danmark
Personer fra København
Komtesser fra Danmark
Tvillinger fra Danmark
Huset Glücksburg